Ausvika is een plaats in de Noorse gemeente Kristiansand, provincie Agder. Ausvika telt 443 inwoners (2007) en heeft een oppervlakte van 0,23 km².

Plaats in Agder
Kristiansand